Drieling (schip), een scheepstype
Meerling, tegelijk geboren kinderen van één ouderpaar
De Drieling, een tekenfilmserie
Willem Drieling, een Nederlands acteur